Schlagenhof steht für:
 Słoków, Ort in der polnischen Woiwodschaft Oppeln
 Jürgen Schlagenhof (* 1959), Drehbuchautor